En Pologne, Mycielin peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Mycielin, une gmina de la powiat de Kalisz ;
 Mycielin, un village de la gmina précédente ;
 Mycielin, un village de la powiat de Krotoszyn.

dans d'autres voïvodies
 Mycielin, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Mycielin, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.